Кезик, Кесвик — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кесвик, Тесса (1942 — 2022) — британский политический аналитик, ректор.
 Кесвик, Чипс (род. 1940) — британский предприниматель и банкир.

Топоним 
 Кесвик — город на северо-западе Англии.
 Кесвик (Южная Австралия) — пригород Аделаиды.

.

См. также

Примечания